LOZ (Lokale Omroep Zoetermeer)
 ZFM (Zoetermeer FM)